Дмитрий Радченко е бивш Руски футболист, нападател.

Национален отбор 
Записал е и 35 мача за националния отбор на СССР, Русия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Съветски футболисти
Руски футболисти
Футболисти на Зенит (Санкт Петербург)
Футболисти на Спартак Москва
Футболисти на Депортиво Ла Коруня
Футболисти на ФК Райо Валекано